«За туалетом. Автопортрет» — картина русской художницы Зинаиды Серебряковой (1884—1967), написанная в 1909 году. Принадлежит Государственной Третьяковской галерее ( 3868). Размер картины — .

Картина была написана Серебряковой в конце 1909 года, когда она жила рядом с селом Нескучное Курской губернии (ныне в составе Харьковской области Украины). По словам художницы, зима в том году наступила рано, всё вокруг было занесено снегом, а в доме было тепло и уютно, и она «начала рисовать себя в зеркале и забавлялась изобразить всякую мелочь на туалете».

По настоянию художника Евгения Лансере, брата Зинаиды Серебряковой, автопортрет был послан в Петербург, где он был представлен на VII выставке Союза русских художников, которая в начале 1910 года переместилась туда из Москвы. Работа была хорошо встречена публикой и критиками. В частности, художник Валентин Серов высказал мнение, что «автопортрет у зеркала… очень милая свежая вещь», а художник и критик Александр Бенуа писал, что Серебрякова «подарила русскую публику таким прекрасным даром, такой „улыбкой во весь рот“, что нельзя не благодарить её». Прямо с выставки картина была приобретена Третьяковской галереей.

Автопортрет «За туалетом» относят к ряду основных произведений Серебряковой, наряду с картинами «Баня» (1913, ГРМ), «Жатва» (1915, ОХМ) и «Беление холста» (1917, ГТГ).

Описание 
Композиционно картина представляет собой изображение художницы, отражённой в зеркале, — видна рамка зеркала, а свеча с подсвечником в левом нижнем углу показана дважды, вместе со своим отражением. Молодая женщина, изображённая на картине, смотрит на себя в зеркало и расчёсывает волосы. Её поза непринуждённа, «живо переданы грациозное движение обнажённых рук, лёгкий поворот стройной фигуры». Хотя мотив с использованием зеркала кажется довольно простым, изображение реальной свечи и её повторения привносит в композицию необычность, оригинальность, затейливость и остроумность.

Колорит картины решён в светлых, жизнерадостных тонах. Наибольшая интенсивность цвета наблюдается на переднем плане — на туалетном столике изображены «стеклянные флаконы с жёлтыми и зелёными духами, синяя подушечка со шпильками для шляп, расписная коробка с бусами и многое другое», «всё это пронизано цветом, играет и переливается, как драгоценности». Несколько смягчённые тона в той же цветовой гамме можно найти в других частях полотна. На заднем плане видна белая стена, а также столик с тазом и кувшином для умывания.

Тёплые тона, которыми написана женская фигура, связывают яркие краски переднего плана с холодным голубовато-зеленоватым фоном. При работе над картиной Серебрякова использовала белила, которые хорошо отражают свет. По словам искусствоведа Валентины Князевой, это произведение «чарует своей световой насыщенностью: кажется, что и фигура женщины на переднем плане, и натюрморт, и фон не только залиты светом, но сами излучают его». Рама зеркала служит композиционным обрамлением портрета и усиливает эффект пространственной глубины изображения, а её тёмный цвет подчёркивает светоносность палитры.

Исполнение полотна было многосеансным — Серебрякова «писала многослойно, тщательно моделировала формы, чётко прорабатывала детали». На лице, руках и платье — гладкая поверхность краски, лишь в некоторых местах заметны фактурные мазки. Такая манера письма позволила подчеркнуть глубину и звучность цвета, а также создать тонкие переходы между тонами.

История 
В сентябре 1905 года Зинаида Лансере вышла замуж за своего кузена Бориса Серебрякова, который в то время был студентом, а впоследствии стал инженером-путейцем. В ноябре того же года она выехала в Париж, где занималась в Академии де ла Гранд Шомьер. После возвращения в Россию весной 1906 года Зинаида Серебрякова несколько лет жила в семейном имении Нескучное, которое располагалось рядом с одноимённым селом, входившим в состав Курской губернии Российской империи (ныне на территории Харьковской области Украины). 26 мая 1906 года у неё родился первый ребёнок — Евгений (Женя), а 7 сентября 1907 года — второй сын, Александр (Шура). В 1906—1908 годах Серебрякова в основном работала над пейзажами, изображениями крестьян, а также другими картинами из деревенской жизни. Среди её работ этого периода встречаются и портреты, и автопортреты. Многие произведения второй половины 1900-х годов она исполняла масляными красками.

В письме к искусствоведу Алексею Савинову от 20 июня 1966 года Зинаида Серебрякова рассказывала, что лето 1909 года она тоже проводила в Нескучном, а осенью решила остаться на несколько месяцев в тех же краях, но не в имении, а на хуторе рядом с селом — в доме, принадлежавшем её мужу, который в то время находился в командировке. По словам художницы, «дом был маленький и его можно было протопить зимой легче, чем большие высокие комнаты Нескучного». Она вспоминала: «Зима в этот год наступила ранняя, всё было занесено снегом — наш сад, поля вокруг, всюду сугробы, выйти нельзя — но в доме на хуторе тепло и уютно, и я начала рисовать себя в зеркале и забавлялась изобразить всякую мелочь на туалете».

В другом письме, написанном примерно в тот же период и адресованном искусствоведу Владимиру Лапшину, Зинаида Серебрякова так описывала обстоятельства, сопутствовавшие написанию автопортрета:

В начале декабря 1909 года, когда работа над автопортретом ещё не была завершена, Серебрякова получила письмо от своего брата Евгения Лансере, в котором он предлагал ей показать какие-нибудь новые работы на петербургских выставках. Художница решила послать в Петербург «За туалетом» и ряд других произведений. В январе 1910 года две более ранние картины Серебряковой — «Автопортрет» (1905) и «Портрет моей няни» (1908) — были показаны на Выставке современного женского портрета, проходившей в редакции журнала «Аполлон».

В середине февраля 1910 года из Москвы в Петербург переместилась VII выставка Союза русских художников, на которой и была впервые показана картина «За туалетом». Евгений Лансере так описывал эту картину в письме к Константину Сомову от 18 февраля 1910 года (называя «Шурой» художника Александра Бенуа, дядю Серебряковой):

Картина «За туалетом», представленная на выставке вместе с тринадцатью другими произведениями художницы, была хорошо встречена публикой и критиками. В частности, художник Валентин Серов в письме к Илье Остроухову от 31 марта 1910 года сообщал: «Серебрякову видел — автопортрет у зеркала… очень милая свежая вещь». Прямо с выставки картина «За туалетом» была приобретена Третьяковской галереей вместе с двумя другими работами Серебряковой — «Зеленя осенью» и «Молодуха (Мария Жегулина)».

Впоследствии картина «За туалетом» экспонировалась на ряде выставок, в том числе на выставке «Женщина в русской живописи», организованной в 1925 году в Третьяковской галерее, а также на персональных выставках Серебряковой — 1965—1966 годов, проходившей в Москве, Киеве и Ленинграде, и 1987 года, проводившейся в Москве. Она также была одним из экспонатов ретроспективной выставки работ Зинаиды Серебряковой, проходившей в апреле — июле 2017 года в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.

Этюд к картине, датированный 1909 годом, находится в собрании наследников Серебряковой. В списке произведений художницы, приведённом в монографии Валентины Князевой (1979), было указано, что наброски к картине, исполненные акварелью и карандашом на бумаге, находились в собраниях сына художницы Евгения Серебрякова (Ленинград) и семьи  (Москва). Кроме этого, там же упоминался другой вариант картины «За туалетом», написанный маслом на холсте.

Отзывы 
Художник и критик Александр Бенуа посвятил работам Серебряковой значительную часть своей статьи о VII выставке Союза русских художников, в которой, в частности, он подробно остановился на оригинальности и других достоинствах её автопортрета. Бенуа называл эту картину Серебряковой «таким прекрасным даром, такой „улыбкой во весь рот“, что нельзя не благодарить её»; он описывал этот автопортрет, как «самую радостную вещь», отмечая, что «здесь полная непосредственность и простота: истинный художественный темперамент, что-то звонкое, молодое, смеющееся, солнечное и ясное, что-то абсолютно художественное». Много лет спустя, в 1932 году, Александр Бенуа вспоминал, как Серебрякова «всех поразила своим замечательным автопортретом, ставшим украшением Третьяковской галереи», и писал, что на протяжении всех прошедших с того времени лет её искусство продолжало оставаться таким же «свежим, непосредственным и подкупающим».

Искусствовед Алексей Савинов отмечал отсутствие в автопортрете Серебряковой всяких следов надуманности и манерности, характерных для живописных работ начала XX века. Эту работу он характеризовал как простую, но долговечную и в художественном смысле подлинную в её «здоровом и бодром реализме»: «Свет заливает радостным сиянием белую комнату, и мы чувствуем, в какие ослепительно-солнечные снежные дни совершалась работа: „Мороз и солнце, день чудесный…“».

В статье, посвящённой автопортретам Серебряковой, искусствовед Дмитрий Сарабьянов выделял женственность как самое привлекательное качество и творчества художницы, и её собственной внешности и жизненного пути: «весь её облик овеян чистотой раскрытой души, сиянием добрых глаз; её чувства отмечены естественностью проявления; а помыслы, воплощённые в картинах, отражают ясность представления о человеческом назначении». Сарабьянов, как и Савинов, отмечает простоту концепции автопортретов Серебряковой, подчёркивая, что они выражают естественные чувства, показывают обыденные действия (причёсывание, смотрение в зеркало ), совершаемые на фоне простой окружающей обстановки.

Искусствовед Валентина Князева отмечала, что автопортрет «За туалетом» стал для Серебряковой программным. Она писала, что художница «создала в нём образ гармонически совершенного человека, впервые подошла к написанию картины, используя и развивая некоторые традиции искусства прошлого». По словам Князевой, картина представляет собой одновременно итог раннего творчества Серебряковой и, во многом, отправную точку для дальнейшего творческого поиска.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Картины 1909 года
Портреты Зинаиды Серебряковой
Автопортреты XX века
Женские портреты XX века
Картины из собраний Государственной Третьяковской галереи